ASP — Active Server Pages, estrutura de scripts para gerar páginas dinâmicas na web
 Application Service Provider — Provedor de Serviços de Aplicação
 Acção Socialista Portuguesa — partido político português já extinto
 ASP (banda) — banda de rock alemã

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de música
Desambiguações de política